Stanisławówka – niestandaryzowany przysiółek wsi Leśce położony w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Garbów.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do ówczesnego województwa lubelskiego.

Geografia 
Miejscowość leży około 200 m na północ od Kurówki i około 300 m na południe od centralnej części Lesiec.

Przypisy 

Leśce